Fraisse ist Name oder Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden:

 Fraisse im Département Dordogne
 Fraisse-Cabardès im Département Aude
 Fraisse-sur-Agout im Département Hérault
 Lacapelle-del-Fraisse im Département Cantal

Fraisse, Fraïssé oder Fraiße ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Fraisse (1724–1797), Schweizer Architekt 
 Adolphe Fraisse (1835–1900), Schweizer Architekt
 Édouard Fraisse (1880–1945), französischer Bildhauer und Medailleur
 Geneviève Fraisse (* 1948), französische Historikerin und Philosophin
 Henri Fraisse (1804–1841), Schweizer Architekt
 Jean-Abraham Fraisse (1771–1812), Schweizer Architekt
 Ottfried Fraisse, deutscher Judaist
 Paul Fraiße (1851–1909), deutscher Zoologe 
 Paul Fraisse (1911–1996), französischer Psychologe
 Robert Fraisse (* 1940), französischer Kameramann
 Roland Fraïssé (1920–2008), französischer Logiker
 William Fraisse (1803–1885), Schweizer Eisenbahningenieur und Architekt 

Siehe auch:
 Satz von Fraïssé
 Ehrenfeucht-Fraïssé-Spiele
 Fraissé-des-Corbières